Марсел може да се отнася за:
 Марсел, корабно ветрило
 Ванеса Марсел (р. 1968), американска актриса
 Венсан Марсел (р. 1997), френски футболист
 Габриел Марсел (1889 – 1973), френски философ
 Етиен Марсел (1310 – 1358), френски политик